Кастелян:
 Кастелян — администратор замка.
 Бонифас де Кастелян (1788—1862) — французский маршал.

См. также 
 Каштелян